Никита Кононович Кругликов (, деревня Залесье, Чечерский район, Гомельская область—) — командир танкового взвода Т-34 424-го танкового батальона 56-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 15 сентября 1914 года в селе Лукомские Поплавы ныне Чечерского района Гомельской области в семье рабочего. Белорус. Член ВКП(б) с 1942 года.

Окончил 7 классов. В 1936—1937 годах проходил действительную воинскую службу. Работал шофёром в городе Бежица.

В 1941 году вновь призван в ряды Красной Армии. Окончил Орджоникидзеградское военное автомобильно-мотоциклетное училище и 1-е Харьковское танковое училище имени Сталина с присвоением звания лейтенант — 1 января 1943 года. 13 мая 1943 года зачислен командиром танка Т-34 в резерв 15-го танкового корпуса.

В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

Ночью 4 ноября 1943 года взвод гвардии лейтенанта Н. К. Кругликова находился в разведке, двигаясь впереди головной походной заставы. В районе Святошино Н. К. Кругликов прорвался через оборону противника и перехватил шоссейную дорогу Киев—Житомир. Чтобы парализовать движение противника на главной магистрали, он оставил у дороги два танка, а сам ворвался в Святошино и во внезапном для врага уличном бою уничтожил 5 противотанковых орудий, 2 автомашины с грузами, 3 миномёта, до 150 фашистских солдат и офицеров.

Стремительные действия гвардии лейтенанта Н. К. Кругликова способствовали быстрому и беспрепятственному продвижению танковой бригады на Святошино. Не встретив серьёзного сопротивления, танкисты вошли в посёлок и заняли оборону. Но гитлеровцы предприняли контрманёвр и блокировали танковую бригаду.

Положение создалось тяжёлое. Усложнялось оно ещё и тем, что командир бригады не смог связаться по радио и доложить об этом в штаб корпуса. Решено было послать донесение со связным. Лейтенант Н. К. Кругликов вызвался сам доставить это донесение генералу Сулейкову.

Преодолев сильный артиллерийский огонь, танк Н. К. Кругликова с боем ворвался в расположение врага. На пути он разгромил вражескую артиллерийскую батарею, которая препятствовала выходу из окружения. В этом неравном бою танк отважного гвардейца был подбит. Лейтенант Н. К. Кругликов с автоматом в руках сумел уйти от врага и своевременно доставить донесение.

Когда под ударами гвардейского танкового соединения вражеское кольцо было разорвано, и командир бригады доложил генералу о мужественных действиях лейтенанта Н. К. Кругликова, тот пожелал вторично встретиться с отважным танкистом и ещё раз из его уст услышать эту необыкновенную историю.

8 декабря 1943 года Никита Кононович Кругликов погиб в бою у села Меделевка Житомирской области. Похоронен в братской могиле на гражданском кладбище села Меделевка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза (10 января 1944, медаль «Золотая Звезда»);
 орден Ленина (10 января 1944);
 орден Отечественной войны I степени (9 октября 1943)

Примечания

Литература 
 
 БЭ в 18 томах. Т.8, соч., 1999, С. 482

Ссылки 
 
 <

Выпускники Рязанского военного автомобильного института
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Радомышльском районе
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне